Skrjabin () e la sua traslitterazione anglosassone Scriabin, è un cognome russo che indica:
 Aleksandr Nikolaevič Skrjabin  – compositore russo
 Julian Aleksandrovič Skrjabin  – compositore russo, figlio di Aleksandr